Джула́т () — посёлок в Терском районе Кабардино-Балкарской Республики.

Образует муниципальное образование сельское поселение Джулат как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Селение расположено в западной части Терского района, на правом берегу реки Терек. Находится в 20 км к северу от районного центра Терек, в 2,5 км к востоку от города Майский и в 60 км к северо-востоку от города Нальчик.

Площадь территории сельского поселения составляет — 5,48 км². Большую часть земельного фонда занимают сельскохозяйственные угодья.

Граничит с землями населённых пунктов: Красноармейское и Куян на востоке, Арик на юге, а также на западе с городом Майский, который расположен на противоположном берегу реки Терек.

Населённый пункт расположен на Джулатской возвышенности в пределах наклонной Кабардинской равнины, в переходной от предгорной в равнинную зоне республики. Средние высоты на территории посёлка составляют 255 метров над уровнем моря. Рельеф местности представляют собой в основном волнистую наклонную равнину. На западе и севере вдоль долины реки Терек тянутся обрывы и бугристые возвышенности. На востоке возвышаются западные склоны Арикского хребта.

Гидрографическая сеть представлена рекой Терек. К северу от посёлка проходит Малокабардинский канал. Здесь же находится головной офис Малокабардинской оросительной системы и плотина длиной в 228 метра на реке Терек. Уровень обеспечения местности грунтовыми водами высокая.

В районе посёлка преимущественно представлены плодородные почвы с карбонатными чернозёмами. В пойме реки Терек преобладают аллювиальные почвы на супесчаных и легкосуглинистых рыхлых породах.

Местный ландшафт характеризуется густой травянистой растительностью. Она представлена полынью, ковылём и различными злаками. На более увлажнённых участках растут сочные травы: клевер, тимофеевка, овсяница. Долина реки Терек занята приречными лесами. В северо-западной окраине посёлка расположен сосновый бор.

Климат влажный умеренный. Лето жаркое. Средняя температура воздуха в июле составляет около +23,0°С. Зима мягкая и длится около трех месяцев с частыми оттепелями. Средняя температура января составляет −2,5°С. В общем среднегодовая температура воздуха составляет +10,5°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 630 мм. В августе возможны засухи, вызванные воздействием воздушных течений исходящими из Прикаспийской низменности.

История 
Местность на которой ныне расположен посёлок Джулат был заселён с древнейших времён, и некогда здесь находился золотоордынский город Нижний Джулат.

Первые сведения о нём содержатся в сочинениях средневековых авторов XV века: Шариф ад-Дина Али Йезди, Назим ад-Дина Шами, Фомы Мецопского и других. В своих географических трудах в XIX веке, о местности Джулат (или Жулат) расположенном на правом берегу Терека, упоминали путешественники и исследователи И. Ф. Бларамбег, В. Г. Тизенгаузен и другие.

К середине XIII века здесь процветал богатый аланский город, который был разрушен после нашествия монголо-татарских полчищ.

Благодаря своему удобному расположению на крутой обрывистой возвышенности над рекой Терек, Нижний Джулат вскоре был восстановлен золотоордынскими ханами. Ими же над обрывом была построена большая соборная мечеть.

В конце XIV века среднеазиатский завоеватель Тамерлан во время своего похода на Золотую Орду, разрушил город Нижний Джулат, и впоследствии он больше не восстанавливался. Однако его название сохранилось у местных народов.

Современное селение было основано в 1929 году в ходе строительства Мало-Кабардинской оросительной системы (МКОС).

Сдача в эксплуатацию Мало-Кабардинского оросительного канала и его Головного сооружения на реке Терек 1-го мая 1929 года, положило начало новому летосчислению посёлка Джулат.

Первоначально рабочий посёлок представлял собой 6 жилых домов барачного типа, для обслуживающего персонала Головного сооружения. И одноэтажное административное здание конторы. Первые жители посёлка были из числа тех, кто активно участвовал в строительстве МКОС, а после остались жить в Джулате.

Посёлок несколько раз передавался под управление администрации горсовета города Майского. В 1963 году в посёлке окончательно был сформирован самостоятельный сельсовет в составе Терского района.

Население 

Плотность —  чел./км².

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

 Поло-возрастной состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Мужчины — 125 чел. (46,0 %). Женщины — 147 чел. (54,0 %).

Средний возраст населения — 33,4 лет. Медианный возраст населения — 31,1 лет.

Средний возраст мужчин — 32,1 лет. Медианный возраст мужчин — 29,5 лет.

Средний возраст женщин — 34,6 лет. Медианный возраст женщин — 32,3 лет.

Местное самоуправление 
Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют:
 Глава сельского поселения — Алагиров Арсен Мадинович.
 Администрация сельского поселения Джулат — состоит из 3 человек.
 Совет местного самоуправления сельского поселения Джулат — состоит из 5 депутатов.

Адрес администрации сельского поселения — посёлок сельского типа Джулат, ул. Сибилова, № 16.

Достопримечательности 
 Руины и раскопки древнего городища Джулат
 Головное сооружение Мало-Кабардинской оросительной системы
 Долина поймы реки Терек внизу Джулатской возвышенности.

Инфраструктура 
В посёлке имеются фельдшерско-акушерский пункт и детский сад, рассчитанные на количество жителей села.

Экономика 
Экономика посёлка в основном связана с деятельностью Мало-Кабардинской оросительной системы.

Улицы

См. также 
 Верхний Джулат

Примечания

Литература 
 Бесланеев В. С. Под сенью древнего Джулата — Нальчик, 1999 г.
 Пачкалов А. В. О монетном обращении на Верхнем и Нижнем Джулате // Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда. Т. II. СПб, М., Великий Новгород, 2011.
 Пачкалов А. В. Средневековые города Нижнего Поволжья и Северного Кавказа. М., 2018.

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Терского района Кабардино-Балкарии
Муниципальные образования Терского района Кабардино-Балкарии
Сельские поселения Кабардино-Балкарии